Чемпионат Португалии по футболу 1941—1942 является 8-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 4-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 12 команд, было сыграно 132 матча и забито 695 голов (в среднем 5,27 голов за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1941/1942
Португалия
Португалия
1941 год в Португалии
1942 год в Португалии